Lindley Murray kan syfta på:

* Lindley Murray (1745–1826), brittisk grammatiker
 Lindley Murray (1892–1970), amerikansk tennisspelare